

Баженово — село, Семейська міська адміністрація, Східноказахстанська область

Баженово — село, Белебеївський район, Башкортостан
 Баженово — село, Бірський район, Башкортостан

Див. також 
 Новобаженово